Collaboration steht für:

 Social Collaboration, gemeinsame (vernetzte) Zusammenarbeit
 Groupware-Funktionen im Enterprise-Content-Management (ECM), siehe Enterprise-Content-Management-System #Collaboration
 Collaboration (Album), ein Album von George Benson and Earl Klugh

Siehe auch:

 Kollaboration (Begriffsklärung)